Weidenhüll bezeichnet:

 Weidenhüll bei Elbersberg, Ortsteil der Stadt Pottenstein im  oberfränkischen  Landkreis Bayreuth  in  Nordbayern 
 Weidenhüll bei Leienfels, Ortsteil der Stadt  Pottenstein  im  oberfränkischen Landkreis Bayreuth  in  Nordbayern
 Weidenhüll (Lutzmannstein), Ortsteil des ehemaligen oberpfälzischen Marktes Lutzmannstein im Landkreis Parsberg, Bayern